Amer Said Al-Shatri, gyakran egyszerűen csak Amer Said (; Maszkat, 1990. április 5. –) ománi labdarúgó, az élvonalbeli Dhofar SCSC középpályása.

Jegyzetek

További információk 

Amer Said Al-Shatri - GOAL.com
Amer Said Al-Shatri - FootballDatabase.eu
Amer Said Al-Shatri - KOOORA
Amer Said Al-Shatri - 2015-ös Ázsia-kupa

1990-ben született személyek
Ománi labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek